Eternamente tua/Chi s'annammora 'e te – singolo di Mario Merola pubblicato nel 1970, con marchio Edibi 
 Eternamente tua/Chi s'annammora 'e te – singolo di Mario Merola pubblicato nel 1974, con marchio Storm